Place du 11-Novembre-1918 est un odonyme rappelant l'armistice du 11 novembre 1918, qui peut désigner de nombreuses voies et places :
 la place du 11-Novembre-1918 à Lyon ;
 la place du 11-Novembre-1918 à Paris ;
 Ailleurs en France : voir 11-Novembre (odonyme) et Onze-Novembre (odonyme).